Tibetococcus är ett släkte av insekter. Tibetococcus ingår i familjen ullsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ullsköldlöss
Tibetococcus